Lone Oak puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades o lugares de Estados Unidos:

Lone Oak, pueblo en el Estado de Georgia;
Lone Oak, lugar designado en el censo en Tennessee;
Lone Oak, ciudad en el Estado de Texas;
Municipio de Lone Oak, en el Estado de Misuri.